Blakely Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blakely Township (Kansas)
 Blakely Township (Nebraska)